Ашково — топоним в России.

Населённые пункты 
 Ашково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ашково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Гидроним 
Ашково — озеро в Себежском районе Псковской области.